

Мероприятия 
 17-19 мая — седьмая ежегодная выставка E³.
 Game Developers Conference проводит первую Game Developers Choice Awards.

Выпуски игр

Бизнес 
 Sega объявляет, что больше не будет выпускать домашних игровых консолей, сосредоточившись на игровых разработках.
 Activision приобретает Treyarch Invention LLC.
 Ури Геллер против Nintendo; Геллер подал в суд на Nintendo за использование слов из его магических заклинаний в названиях некоторых покемонов. Иск был отклонён.
 Закрылась французская компания Lankhor.
 Sony сотрудничает с AOL, чтобы добавить Internet-функции к PlayStation 2.
 Компания MGA Entertainment начинает выпускать серию кукол Bratz.

Персоналии 
 31 декабря — Джез Сан награждён орденом Британской Империи, став первым человеком, награждённым за особые заслуги в видеоиграх.

Аппаратное обеспечение

Видео консоли 
Доминирующая домашняя консоль 2001:
 Sony PlayStation 2
 Nintendo выпустила Nintendo GameCube 14 сентября в Японии. Microsoft выпустила Xbox в США 15 ноября.

Ручные игровые системы 
Доминирующая ручная игровая система 2001 года:
 Nintendo Game Boy Color
 Nintendo выпустила Game Boy Advance (GBA) в Японии 21 марта.

Продажи

Продажи компьютерных игр для консолей в США 
Список 10 самых продаваемых компьютерных игр для консолей 2001 году в США, согласно NPD Group:

Продажи компьютерных игр для ПК в США 
Список 10 самых продаваемых компьютерных игр 2001 года в США, согласно NPD Group:

Примечания